Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2003 se konalo ve dnech 3. až 5. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Jednalo se o 14. společné mistrovství Evropy a celkově o 28. evropský ženský šampionát a 97. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Němka Anni Friesingerová, Nizozemec Jochem Uytdehaage zde nestartoval.

V roce 2003 zvítězili Nizozemec Gianni Romme, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Anni Friesingerová (třetí evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startovali Martina Sáblíková (kvůli zranění odstoupila po úvodním závodu na 500 m) a Miroslav Vtípil.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 29 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Itálie (3), Německo (3), Norsko (3), Rusko (3), Finsko (2), Polsko (2), Švédsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Česko (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 22 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Norsko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Itálie (1), Maďarsko (1), Rakousko (1), Ukrajina (1).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2003, isuresults.eu

2003
Rychlobruslení v roce 2003
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2003
Sport v Evropě v roce 2003